Den 1 januari 2007 fanns i Ryssland 1095 städer. Av dessa hade 167 mer än 100.000 invånare (enligt uppgifter från ryska statistiska centralbyrån).

Befolkningssiffrorna i tusental i tabellen nedan kommer från folkräkningarna i Tsarryssland, Sovjetunionen respektive Ryska federationen den 9 februari 1897, 17 december 1926, 17 januari 1939, 15 januari 1959, 15 januari 1970, 17 januari 1979, 12 januari 1989 samt 9 oktober 2002 och därefter årliga siffror ur Rysk statistisk årsbok för 2007, 2010, 2014,  2017. Siffrorna för 2015 är sålunda hämtade ur statistisk årsbok för 2017, vilket inte alltid är desamma som i årsboken för 2015; när stadsgränsen har flyttats, redovisas nämligen äldre siffror för motsvarande område. 

Med rosa bakgrund visas centralorter/residensstäder enligt Rysslands administrativa indelning.
Med blå bakgrund visas städer på det ockuperade Krim, som sedan 2015 redovisas i rysk statistik.
Med fetstil visas centralorter/residensstäder i federala distrikt.

Städer i Ryssland

Anapa, Babajevo, Buranovo, Dalneretjensk, Dedovsk, Fatezj, Gadzjijevo, Isjim, Jasnyj, Jegorjevsk, Jurjuzan, Kaspijsk, Krasnoturjinsk, Kozmodemjansk, Lichoslavl, Novorossijsk, Olonets, Potjep, Sestroretsk, Sjusjary, Timasjovsk, Tjajkovskij, Tsivilsk, Valdaj, Vsevolozjsk, Zaoziorsk, Zubtsov

Källor

 
Städer

Ryssland